Оле́г Степа́нович Колбасов (11 апреля 1927, Чебоксары — 30 января 2000, Москва) — советский и российский правовед, специалист в области правовых проблем охраны природы, теории и практики экологического права. 

Доктор юридических наук (1968), профессор, заслуженный деятель науки РСФСР, член-корреспондент РАН (с 7 декабря 1991 года по Секции гуманитарных и общественных наук, «советское государство и право»).

Биография 
Родился в 1927 году в городе Чебоксары Чувашской АССР в семье Колбасова Степана Николаевича. В 1937 году отец — управляющий Ибресинским пунктом «Заготзерно» — был репрессирован, по приговору Спецколлегии Верховного суда Чувашской АССР расстрелян; после чего мать с сыном вынуждены были покинуть Чувашскую АССР. Окончил среднюю школу в селе Лопатино Пензенской области (1944). В 1945 году был призван в РККА, служил в пограничных войсках, дислоцированных в Прибалтике. В период службы в армии поступил во Всесоюзный юридический заочный институт (Вильнюсское отделение), который окончил с отличием в 1952 году.

В 1951—1952 годах — следователь Правдинской районной прокуратуры Калининградской области, в 1953—1955 годах — аспирант (диссертация «Правовое регулирование деятельности МТС по организации колхозного производства»), в 1955—1956 годах — инспектор учебного отдела ЛГУ; в 1956—1958 годах — старший преподаватель Томского государственного университета, в 1959—1960 годах — старший редактор Библиотеки АН СССР в Ленинграде, в 1961—1965 годах — старший научный сотрудник Всесоюзного института юридических наук.

С 1965 года работал в Институте государства и права АН СССР (РАН), был старшим научным сотрудником, заведующим сектором, заместителем директора, главным научным сотрудником Центра экологического права. Защитил докторскую диссертацию «Проблемы совершенствования советского водного законодательства» (1968). Член КПСС с 1984 года. Заместитель министра охраны окружающей среды и природных ресурсов РФ (1991—1994). Заместитель председателя Комиссии по праву окружающей среды Международного союза охраны природы и природных ресурсов, член Международного экологического суда примирения и согласия.

Участник Конференции ООН по окружающей среде и развитию (Рио де Жанейро, 1990) и I конгресса охраны природы МСОП (Канада, октябрь 1996), участвовал в подготовке и согласовании международных конвенций, в частности, Конвенции ЕЭК «О трансграничном загрязнении воздуха на большие расстояния» и Конвенции ООН о биоразнообразии. В последние годы жизни участвовал в подготовке проекта Водного кодекса РФ.

Умер в 2000 году. Похоронен на Троекуровском кладбище.

Семья 
Супруга — хирург Вера Андреевна Колбасова (1923—1997), имел сына и дочь.

Участие в профессиональных сообществах 
 Член Всероссийского общества охраны природы (с 1954), 
 президент Всероссийского общества покровительства животным (с 1988), 
 действительный член Академии водохозяйственных наук (1994), 
 член Международной академии информатизации (1995) 
 член РАЕН (1996), 
 руководитель секции экологического законодательства Высшего экологического совета при Государственной Думе РФ. 
 Президент Научно-информационного центра «Экоправо-Евроазия» (с 1998) 
 Член Попечительского совета Международного фонда попечителей МГАТУ им. К. Э. Циолковского (с июня 1998).

Основные работы 
 «Охотничьи законы» (Л., 1960);
 «Охрана природы по советскому законодательству» (М., 1961);
 «Охрана природы. Сборник законодательных актов» (М., 1961, составитель);
 «Законодательство о водопользовании в СССР» (М., 1965; англ. перевод: Медисон, Милуоки, Лондон, 1971);
 «Новый земельный закон СССР» (М., 1969);
 «Теоретические основы права пользования водами в СССР» (М., 1972);
 «Водное законодательство в СССР» (М., 1972; чеш. перевод: Прага, 1974);
 «Правовая охрана вод и рыбных запасов в СССР» (М., 1974);
 «Природа под охраной закона» (М., 1975);
 «Правовая охрана природы» (М., 1976);
 «Экология: политика — право» (М., 1976; фр. перевод: Страсбург, 1978; яп. перевод: М., 1982; англ. перевод М., 1983);
 «Правовые исследования по охране окружающей среды в СССР» // «Итоги науки и техники. Охрана и воспроизводство природных ресурсов. Т. 5» (М., 1978);
 «Конституционные основы охраны окружающей среды» (М., 1979);
 «Законодательство об охране атмосферного воздуха» (М., 1981; в соавт. с М. М. Бринчуком);
 «Международно-правовая охрана окружающей среды» (1982; нем. перевод: М.-Берлин, 1985);
 «Природа — забота общая» (М., 1982);
 «Правовая охрана природы» (М., 1984);
 «Окружающая среда под охраной закона» (М., 1989).

Награды и звания 
 Международная премия по праву окружающей среды Элизабет Хауб (1979)
 Заслуженный деятель науки РСФСР (1987)
 Почётный доктор права Университета Пейса (США, 1990)
 Медаль «Ветеран труда»
 Серебряная медаль ВДНХ
 Медаль «В память 850-летия Москвы»

Примечания

Ссылки 
 
 Статья на сайте ИГП РАН
 Статья в «Чувашской энциклопедии»
 Статья на сайте фонда знаний «Ломоносов»
 Статья на сайте Совета попечителей МГАТУ
 Научно-библиографическая справка
 Историческая справка на сайте Архива РАН

Правоведы СССР
Правоведы России
Специалисты по экологическому праву
Выпускники вузов Литвы
Преподаватели Томского государственного университета
Сотрудники Института законодательства и сравнительного правоведения
Сотрудники ИГП РАН
Члены КПСС
Почётные доктора Университета Пейса
Похороненные на Троекуровском кладбище
Члены РАЕН